

Anno 
 733 o 733 a.C.

Codici 
 733 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Allen, nella Contea di Collin, nel Texas

Matematica 
733 – numero